Cristiano I di Danimarca (1426-1481), re di Danimarca;
Cristiano II di Danimarca (1481-1559), re di Danimarca;
Cristiano III di Danimarca (1503-1559), re di Danimarca;
Cristiano IV di Danimarca (1577-1648), re di Danimarca;
Cristiano V di Danimarca (1646-1699), re di Danimarca;
Cristiano VI di Danimarca (1699-1746), re di Danimarca;
Cristiano VII di Danimarca (1749-1808), re di Danimarca;
Cristiano VIII di Danimarca (1786-1848), re di Danimarca;
Cristiano di Danimarca , figlio di Cristiano IV di Danimarca;
Cristiano di Danimarca (1516-1516), figlio di Cristiano II di Danimarca;
Christian Ulrik Gyldenlöve (1611-1640), figlio illegittimo di Cristiano IV di Danimarca;
 Ulrik Christian Gyldenløve (1630-1658), figlio illegittimo di Cristiano IV di Danimarca;
Cristiano Guglielmo di Danimarca (1672-1673), figlio di Cristiano V di Danimarca;
Cristiano di Danimarca  (1675-1695), figlio di Cristiano V di Danimarca;
Christian Gyldenløve (1674-1703), figlio illegittimo di Cristiano V di Danimarca;
 Ulrik Christian Gyldenløve (1678-1719), figlio illegittimo di Cristiano V di Danimarca;
Cristiano di Danimarca  (1697-1698), figlio di Federico IV di Danimarca;
Cristiano di Danimarca  (1745-1747), figlio di Federico V di Danimarca;
Cristiano di Danimarca (1791), figlio di Federico VI di Danimarca;
Cristiano di Danimarca (1797), figlio di Federico VI di Danimarca;
Cristiano Federico di Danimarca (1807), figlio di Cristiano VIII di Danimarca.
 Cristiano di Danimarca (n. 2005) – nobile danese, figlio di Federico di Danimarca